Plaats in Indonesië
 Sampih (Wonopringgo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sampih (Susukanlebak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java